Шмелевидки:

 Шмелевидки — род бабочек из семейства Бражники.
 Шмелевидки — довольно многочисленный род мух-журчалок из подсемейства Eristalinae.